La Copa de la UEFA 1972-73 se disputó entre septiembre de 1972 y mayo de 1973, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 10 y el 23 de mayo de 1973 enfrentó al Liverpool FC y al Borussia Mönchengladbach, con victoria del equipo inglés por un marcador global de 3-2.

El Tottenham Hotspur, vigente campeón fue eliminado por el propio Liverpool FC en semifinales.

Primera ronda

Segunda ronda

|}

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores

Referencias 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Liverpool Football Club